Espirea puede referirse a:

 el nombre del género botánico Spiraea; o
 el nombre común de la planta Filipendula ulmaria.